Соревнования по бегу на 200 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года в корейском городе Тэгу прошли 1 и 2 сентября.

Медалисты

Рекорды 
Данные приведены на начало чемпионата мира.

Результаты 

Время указано в секундах. Также использованы следующие сокращения:

 Q - квалифицирован по месту в забеге
 q - квалифицирован по времени
 SB - лучший результат в сезоне
 PB - лучший результат в карьере
 NR - национальный рекорд
 WR - мировой рекорд

Предварительный раунд

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Бег на 200 метров на сайте ИААФ

Бег 200 метров (женщины)
Бег на 200 метров на чемпионатах мира по легкой атлетике